Вороний Куст — топоним в России:
 Вороний Куст — село в Новомалыклинском районе Ульяновской области.
 Вороний Куст — речной остров на Волге у Казани. См. также